Sénia ou Senia (sans accent) est un nom propre qui peut référer à :

 Es Senia : commune algérienne de la wilaya d'Oran anciennement appelée « La Sénia » pendant la colonisation française.
 La Sénia : commune de la province de Tarragone, en Catalogne, en Espagne, de la comarque de Montsià.

Homonymie de toponyme